Nisis Dhaskalio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Dhaskalió (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), 
 Nisís Dhaskalió (ö i Grekland, Peloponnesos, lat 38,12, long 22,98), 
 Nisís Dhaskalió (ö i Grekland, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís), 
 Nisís Dhaskalió (ö i Grekland, Attika, Nomós Attikís), 
 Nisís Dhaskalió (ö i Grekland, Peloponnesos, Lakonien), 

Robotskapade Greklandförgreningar